Tadeusz Rutkowski (ur. 1951) – sztangista, olimpijczyk
 Tadeusz Rutkowski (ur. 1965) – historyk
 Tadeusz Rutkowski (1906-1977) – komandor i morski oficer pokładowy okrętów nawodnych, artylerzysta
 Tadeusz Rutkowski – pilot, absolwent II promocji Szkoły Orląt